Roger Lee Hayden (Owensboro, Kentucky, 1983. május 30. –) amerikai motorversenyző, legutóbb a MotoGP királykategóriájában indult egy futamon, szabadkártyásként. Testvérei, Tommy és Nicky szintén motorversenyzők.

A MotoGP mellett sokat versenyzett az AMA Superbike bajnokságban, 2004-ben és 2005-ben második lett bátyja, Tommy mögött.

Kettő MotoGP-versenyén, az Amerikai Nagydíjon 2007-ben és 2010-ben szabadkártyásként, illetve helyettesként indult. A német nagydíjon sérült Randy de Puniet helyettesítette.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Teljes Superbike világbajnokság-eredménylistája

További információk
 Hivatalos weboldala

Amerikai motorversenyzők
1983-ban született személyek
Élő személyek